Nerijus Dagilis (* 1974) ist litauischer Unternehmer, Private Equity-Manager.
Leiter der Investmentgesellschaft Hermis Capital (Vorstandsvorsitzende), einer der Gründer.

Leben 

Nerijus Dagilis absolvierte das Bachelorstudium an Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) in Kaunas, danach das Masterstudium der Wirtschaftswissenschaften an der Central European University in Budapest, bildete sich weiter an den Universitäten in USA.

Vor der selbständigen Tätigkeit war Nerijus Dagilis in der damaligen Bank „Hermis“ (später durch Vilniaus bankas übernommen). Nerijus Dagilis ist Partner von Hermis Capital, Vorstandsvorsitzende des norwegischen Kitron ASA, Vorstandsmitglied von litauischen Unternehmen wie des Herstellers der Kühlschränke AB „Snaigė“ (in Alytus) und der Molkerei AB „Kelmės pieninė“ (in Kelmė).

Quellen 

Manager
Unternehmer (Litauen)
Person (Finanzmarkt)
Litauer
Geboren 1974
Mann